Connaught kan syfta på:

 Connaught Engineering – ett formel 1-stall
 Connaught Motor Company – ett bilföretag

Geografi

Irland 

 Connacht, provins, 
 Connaught (flygplats), 

Robotskapade Irlandförgreningar